Getto als benaming voor een stadswijk die voor het overgrote deel wordt bewoond door mensen die behoren tot een enkele etnische, religieuze of raciale groep, veelal met een laag inkomen;
Getto van Lemberg;
Getto van Shanghai;
Getto van Vitebsk;
Getto van Warschau;
Ghetto van Lodz;
Ghetto (Rome);
Ghetto (Venetië);
Ghetto talkbox: een talkbox gemaakt uit huis-tuin-en-keukenmateriaal waarmee men woorden kan spreken zonder de stembanden te gebruiken;
Ghetto Fabulous Gang: een Frans rapcollectief uit de voorsteden van Parijs.